Sezon (1989) był 45. sezonem o mistrzostwo Norwegii w piłce nożnej. Rozgrywki rozpoczęły się 29 kwietnia 1989 i trwały do 8 października 1989. Tytułu nie obroniła drużyna Rosenborg BK. Nowym mistrzem Norwegii został zespół Lillestrøm SK. Tytuł króla strzelców zdobył Jahn Ivar Jakobsen, który w barwach klubu Rosenborg BK strzelił 18 goli.

Tabela końcowa

Baraże o 1. divisjon

Linki zewnętrzne 
 Norwegia – tabele końcowe (RSSSF)

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Norwegii
1989 w piłce nożnej